Access kan syfta på:

 Access (klättring) –  klättrarnas tillgång till klippor i Sverige
 Access Industries – ett amerikanskt privat multinationellt konglomerat
 Microsoft Access – ett databasprogram från Microsoft
 Public access – ett slags medborgarnas egen kanal efter amerikansk modell
 SL Access – elektroniska biljetter som laddas på kontaktlösa kort för Storstockholms Lokaltrafik